Die Saison 2003/04 der Oberliga Nordrhein war die 26. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich die SSVg Velbert, die aber keine Lizenz beantragte, punktgleich aber aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer rückten somit als Aufsteiger in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SCB Viktoria Köln, die Ratinger SV 04/19 und die SSG 09 Bergisch Gladbach.

Aus der Mittelrheinliga stiegen die Amateure von Alemannia Aachen und der FC Junkersdorf sowie aus der Verbandsliga Niederrhein die TuRU Düsseldorf und die Amateure des MSV Duisburg als jeweilige Staffelsieger und Vizemeister auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Nordrhein qualifizierten sich der Vizemeister der Mittelrheinliga, der FC Junkersdorf, und der Vizemeister der Verbandsliga Niederrhein, die Amateure des MSV Duisburg. Der FC Junkersdorf stieg durch einen 2:1-Sieg auf neutralem Platz in Solingen in die Oberliga auf. Da es jedoch keinen Absteiger aus der Regionalliga gab, rückte Duisburg später als 18. Klub nach.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2003/04 bei kicker.de
 Oberliga Nordrhein 2003/04 bei f-archiv.de

2003
Fußballsaison 2003/04